Pineapple Express steht für:

 Pineapple Express, Höhenströmung zwischen Hawaii und der nordamerikanischen Pazifikküste, dt. „Ananas-Express“
 Pineapple Express, Originaltitel von Ananas Express, US-amerikanischer Film von David Gordon Green (2008)
 Pineapple Express (Eisenbahn), Touristen-Schmalspurbahn auf der Dole-Plantation in Hawaii. 
 Pineapple Express (Soundtrack), Album zum Film
 Pineapple Express (Lied), im Abspann des Films